"Miacis" deutschi је изумрла врста плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, која је у периоду раног еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Miacis" deutschi је раније била уврштена унутар изумрлог рода Miacis, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Miacis" deutschi.
{{clade |style=font-size:85%;line-height:100%;background-color:#E5E4E2;
|grouplabel1=
|label1= Carnivoramorpha  |sublabel1=  
|1=

Временска распрострањенст врсте "Miacis" deutschi унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара